een plaats in Engeland: Rayne (Essex)
 een plaats in de VS: Rayne (Louisiana)